Čierna Lehota může být:

 Čierna Lehota (okres Bánovce nad Bebravou) – obec na západě Slovenska
 Čierna Lehota (okres Rožňava) – obec na jihovýchodě Slovenska